Cēsu (bier) - Lets biermerk
 Cēsu Alus - Letse bierbrouwerij, brouwer van bovenstaand bier
 Cēsu novads - gemeente in Letland